BT, beëdigd taxateur
 BT, Nederlands danceact
 BT, was een spoorwegonderneming in oostelijk Zwitserland
 BT (krant), een Deense landelijke krant
 Bipolaire transistor, elektronisch halfgeleidercomponent
 Bacillus thuringiensis, een bacterie die een gifstof aanmaakt
 Bergens Tidende, een grote krant in Noorwegen 
 BT Group, het voormalige British Telecom
 Brian Transeau, een Amerikaans producer (bekend onder zijn artiestennaam BT)
 BT, de ISO-landcode van Bhutan
 .bt, het internetlandcode topleveldomein van Bhutan
 BitTorrent, een P2P-protocol en -client
 Bluetooth, een draadloze communicatiestandaard